19-Zoll-Gerät steht für:
 einen Einschub für ein 19-Zoll-Rack;
 ein Bildschirmgerät mit 19-Zoll-Bildschirmdiagonale.